Raipur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Rāipur (ort i Bangladesh), Chittagong, 
 Raipur Upazila, underdistrikt,

Indien 

 Raipur, Chhattisgarh, 
 Raipur (distrikt), Chhattisgarh, 
 Raipur, Rajasthan, 
 Raipur, Uttarakhand, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar